Lijst van gespeelde voetbalwedstrijden van PSV in het seizoen 2006-2007. Het was het 51e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.

Eredivisie

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Ronald Koeman voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland werden.

KNVB beker

Champions League

Oefenwedstrijden
 08-07-2006 : RKVV Erp - PSV 0-6 
 12-07-2006 : SV Panningen - PSV 0-9 
 15-07-2006 : KVSK United - PSV 0-2
 22-07-2006 : FC Eindhoven - PSV 0-4 
 25-07-2006 : Stoke City - PSV 0-0
 29-07-2006 : Newcastle United - PSV 2-3
 02-08-2006 : Alemannia Aachen - PSV 1-1
 05-08-2006 : 1.FC Nürnberg - PSV 3-0
 04-10-2006 : Sint-Truiden - PSV 4-1
 14-01-2007 : 1. FC Köln - PSV 2-0
 11-05-2007 : FC Eindhoven - PSV 1-5

PSV naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2006/07